Karima (zangeres), een Nederlandse zangeres
 Karima (Soedan), een plaats in Soedan
 Karima Adebibe, een Brits model en actrice
 Karima Medjeded, een Franse judoka die goud won tijdens de Paralympische Zomerspelen 2004